

Населені пункти та їхні частини
 Тарґовисько — село в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Тарґовисько — село в гміні Клай Велицького повіту Малопольського воєводства
 Тарґовисько — село в гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Тарґовисько — частина міста Сломники в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Тарґовисько — частина міста Жабно в Тарновському повіті Малопольського воєводства

Примітки